est la formule brute de plusieurs isomères.

 Cytidine
 3-méthylcytidine, numéro CAS 
 5-méthylcytidine, numéro CAS 
 2'-O-méthylcytidine, numéro CAS 
 N4-méthylcytidine, numéro CAS